Vincenzo Bianchini – mosaicista e pittore italiano
 Vincenzo Bianchini – pittore, sculture e scrittore italiano
 Vincenzo Bianchini – politico italiano